Rönnåsen kan syfta på:

 Rönnåsen, Alsen – by i Alsens socken i Jämtland
 Rönnåsen, Bastudalen – tidigare fäbodar i Bastudalens naturreservat i Jämtland
 Rönnåsen, Galtåsen – gård vid Galtåsen i Västergötland
 Rönnåsberget – berg utanför Ockelbo med skidbacke och spårsystem
 Rönnåstjärnen – sjö i Storsjö socken i Härjedalen